Cabinet (album) - album van de Zweedse band Spawn of Possession
 Cabinet (sigaret) - Duits merk sigaretten
 Cabinet (bestandsformaat) - bestandsformaat voor Windows

Zie ook
 Kabinet (doorverwijspagina)